Ken Flach e Robert Seguso hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 3–6, 6–7(6), 7–6(3), 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Yannick Noah (quarti di finale)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Andrés Gómez /  Slobodan Živojinović (semifinali)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (semifinali)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (secondo turno)
 Gary Donnelly /  Peter Fleming (secondo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (Campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)

 Chip Hooper /  Mike Leach (terzo turno)
 Kevin Curren /  Mike De Palmer (terzo turno)
 Christo Steyn /  Danie Visser (primo turno)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (terzo turno)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (primo turno)
 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (terzo turno)
 Scott Davis /  David Pate (terzo turno)
 John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1987